Kotnik ist der Familienname folgender Personen:

 Albin Kotnik (* 1987), slowenischer Fußballspieler
 Aleksandar Kotnik (* 1971), slowenischer Fußballspieler
 Andrej Kotnik (* 1995), slowenischer Fußballspieler
 Bogdan Kotnik (* 1978), slowenischer Volleyballspieler
 Ciril Kotnik (1895–1948), jugoslawischer Diplomat
 Diana Kotnik Lavtižar (* 1974), slowenische Modedesignerin
 Drago Kotnik (1927–2014), jugoslawischer, später slowenischer Ökonom und Hochschullehrer
 Franc Kotnik (1828) (1828–1890), jugoslawischer Unternehmer
 Franc Kotnik (1871) (1871–1891), jugoslawischer Unternehmer
 France Kotnik (1882–1955), österreichischer, später jugoslawischer Ethnologe, Literaturhistoriker und Journalist
 Gloria Kotnik (* 1989), slowenische Snowboarderin
 Gregor Kotnik (* 1987), slowenischer Fußballspieler
 Janko Kotnik (1885–1975), österreichischer, später jugoslawischer Romanist und Lexikograf
 Katja Kotnik (Basketballspielerin, 1990) (* 1990), slowenische Basketballspielerin
 Katja Kotnik (Basketballspielerin, 1993) (* 1993), slowenische Basketballspielerin
 Matej Kotnik (* 1996), slowenischer Fußballspieler
 Mateja Kotnik (* 1989), slowenische Fußballspielerin
 Matic Kotnik (* 1990), slowenischer Fußballspieler
 Polona Kotnik (* 1991), slowenische Eishockeyspielerin
 Renato Kotnik (* 1970), slowenischer Fußballspieler
 Rudolf Kotnik (1931–1996), slowenischer Maler
 Sabina Kotnik (* 1980), slowenische Fußballspielerin
 Slavko Kotnik (* 1962), jugoslawischer, später slowenischer Basketballspieler
 Stanko Kotnik (1928–2004), slowenischer Slawist und Hochschullehrer
 Tadej Kotnik (* 1992), slowenischer Fußballspieler
 Tjaša Kotnik (* 1992), slowenische Volleyballspielerin
 Vladimir Kotnik (* 1949), jugoslawischer, später slowenischer Immunologe und Hochschullehrer